The Sound of Music (film) 
 The Sound of Music (musical), 1959
 The Sound of Music (Nederland), musical
 The Sound of Music (soundtrack)
 The Sound of Music (album), een album van The Radios